Prinsesse Maria af Rumænien (8. september 1870 – 9. april 1874) var en rumænsk prinsesse. Hun var det eneste barn af Kong Carol 1. og Dronning Elisabeth af Rumænien.

Prinsesse Marias tidlige død som 4-årig af skarlagensfeber var en belastning for forældrenes forhold, og Dronning Elisabeth kom sig aldrig helt over smerten ved tabet af sit eneste barn.

Biografi 

Prinsesse Maria blev født den 8. september  1870 i Cotroceni-paladset i Bukarest i Rumænien som det eneste barn af den daværende fyrst Carol 1. af Rumænien i hans ægteskab med Prinsesse Elisabeth af Wied. Hun var den første rumænske prinsesse fra Huset Hohenzollern. Hun blev døbt i den rumænsk-ortodokse tro en måned senere af metropolit Calinic Miclescu i Cotroceni-klosteret (beliggende nær det nuværende Cotroceni-palads) i Bukarest I familien blev den lille prinsesse kaldet Mariechen (muligvis foranlediget af forældrenes tyske oprindelse) eller Itty (afledt af little). Alle, der kendte Prinsesse Maria, beskrev hende som et smukt og kært lille barn, da det blev fortalt om hende, at hun så på kort og for sjov identificerede forskellige lande i en alder af kun to et halvt år. Det fortælles endvidere, at prinsesse Maria før hun døde fortalte sin mor, at hun en dag gerne ville ride på en stjerne.

Prinsesse Maria havde ikke udsigt til at arve sin fars trone, da den rumænske forfatning af 1866 begrænsede tronfølgen til mænd.

I 1873 rejste Prinsesse Maria med sine forældre til Tyskland, hvor hun blev introduceret til sine fyrstelige slægtninge, der var begejstrede for søde og kære barn. Men Maria savnede altid hjemmet og bad om at vende tilbage til Bukarest.

Den 5. april  1874 blev prinsesse Maria syg af skarlagensfeber under en epidemi, der hærgede i hovedstaden. Hun blev straks transporteret til Peleș Slot i de Transsylvanske Alper, hvor hun døde den 9. april  1874. Hun blev begravet i kirken i Cotroceni Slot. Efter hendes mors død i 1916 blev hendes kiste flyttet til katedralen i Curtea de Argeș, hvor hendes forældre også ligger begravet.

Anetavle

Se også 
 Kongeriget Rumænien
 Huset Hohenzollern

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 Prinsesse Maria på Den rumænske kongefamilies officielle hjemmeside 

Huset Hohenzollern
Kongelige fra Rumænien
Prinsesser